Nova Štifta je lahko:

 Nova Štifta, Občina Gornji Grad
 Nova Štifta, Občina Sodražica